Іва́нова — жіноча форма російського прізвища Іванов.
 Іванова Алла Данилівна (1906—1983) — український радянський архітетор.
 Іванова Анастасія Дмитрівна ( 1991) — російська та українська актриса театру і кіно.
 Іванова Антоніна Миколаївна ( 1893 — 1972) — українська художниця, представниця школи «бойчукістів».
 Іванова Борислава ( 1966) — болгарська спортсменка, веслувальниця на байдарці, призерка Олімпійських ігор.
 Іванова Вікторія Володимирівна — учасниця російсько-української війни, що загинула в ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Іванова Євгенія Вікторівна ( 1948) — російський літературознавець, доктор філологічних наук.
 Іванова (Шешкіль) Інна Юріївна ( 1971) — радянська, казахстанська та білоруська біатлоністка, срібний призер чемпіонату світу (1992), учасниця Олімпійських ігор 1994, 1998 років та Кубка світу, Заслужений майстер спорту Республіки Казахстан.
 Іванова Лариса Володимирівна ( 1926) — українська художниця.
 
 Іванова Марина Андріївна (1923—1967) — радянська художниця.
 Іванова Надія Павлівна (1917]—?) — директор бібліотеки Львівської політехніки у 1954—1959 роках.
 Іванова Наталія Георгіївна — доктор психологічних наук, професор, полковник Служби безпеки України, заслужений діяч науки і техніки України.
 Іванова Наталя Миколаївна ( 1908 —  1981) — російська художниця, сценограф ленінградського Театру юних глядачів. Заслужений діяч мистецтв РРФСР (1956)
 Іванова Ніна Георгіївна (1934—2020) — російська акторка.
 Іванова Олександра Вікторівна (1978) — український астроном.
 Іванова Олена — українська дизайнерка одягу.
 
 Іванова Римма Михайлівна (1894—1915) — сестра милосердя, учасниця Першої світової війни], єдина в Російській імперії жінка, нагороджена військовим орденом Святого Георгія 4-го ступеня.
 Іванова Світлана Андріївна ( 1985) — російська акторка театру та кіно.
 
 Іванова Юлія Анатоліївна ( 1985)російська лижниця.
 Іванова-Верес Валентина (1896—1960) — українська акторка (драматична героїня), співачка (сопрано), театральний режисер.
 Іванова-Черкасенко Євгенія — українська акторка, співачка (альт). Сестра Валентини Іванової-Верес, дружина Спиридона Черкасенка.
 Раєвська-Іванова Марія Дмитрівна (1840—1912) — українська живописець і педагог. Перша жінка в Російській імперії, якій Петербурзька академія мистецтв надала звання художника (1868).

Іванова — присілок, Аларський район, Іркутська область
 Іванова — присілок, Аромашевський район, Тюменська область

Див. також 
 Іванов

Примітки 

Російські прізвища